Wisniewsky ist der Familienname von

 Johann Alexander Wisniewsky (1929–2012), deutscher Unternehmer

Siehe auch:
 Wisniewski